Sezon SM-liiga rozegrany na przełomie 2007 i 2008 jako 33. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna Kärpät, która w finale poprzedniej edycji pokonała Jokerit 3:0.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off

W sezonie zasadniczym uczestniczyło 14 drużyn, które rozegrały po 58 spotkań. 
Osiem pierwszych zakwalifikowało się do fazy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Finlandii. Ostatni zespół rywalizował o miejsce w kolejnym sezonie.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 HIFK (7) - TPS (10) 2:0 (5:4 d., 1:0)
 Ilves (8) - Lukko (9) 2:1 (4:2, 3:4 d., 1:0)

Od tej edycji rozgrywek rywalizacja w etapach play-off (1/4 finału, 1/2 finału i finał) była rozgrywana do czterech zwycięstw. Wcześniej tylko w 1/4 finału grano do czterech zwycięstw, zaś w 1/2 finału i w finale do trzech zwycięstw.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Kärpät
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Kärpät
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Blues
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Kärpät

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Janne Pesonen (Kärpät) - 34 gole
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Anssi Salmela (Tappara) - 15 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Janne Pesonen (Kärpät) - 78 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Janne Pesonen (Kärpät) +28
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Ville Leino (Jokerit)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Tuomas Tarkki (Kärpät)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Ville Leino (Jokerit)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Tuomas Tarkki (Kärpät)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Arto Laatikainen (Blues)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Janne Ojanen (Tappara)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Oskar Osala (Blues)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Tuomas Tarkki (Kärpät)
 Obrońcy: Mikko Lehtonen (Kärpät), Arto Laatikainen (Blues)
 Napastnicy: Ville Leino (Jokerit), Jarkko Immonen (JYP), Janne Pesonen (Kärpät)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Petri Matikainen (Blues)

Przypisy 

2007 w hokeju na lodzie
2008 w hokeju na lodzie
2007 w Finlandii
2008 w Finlandii
Hokej na lodzie w Finlandii